radiola – rodzaj sprzętu RTV, zestaw elektroakustyczny
 radiola (lenek stoziarn) – gatunek roślin z rodziny lnowatych (Linaceae)